Il doppio del torneo di tennis Washington Star International 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Sandy Mayer e Gene Mayer 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (finale)
 Sandy Mayer /  Gene Mayer (finale)
 Mike Cahill /  Bruce Manson (quarti di finale)

 Pat Du Pré /  Mark Edmondson (primo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (semifinali)
 Francisco González /  Belus Prajoux (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1980